Sra est le cinquième tome de la série de bande dessinée française Le Monde d'Edena de Mœbius sorti en .

Synopsis 

Le Monde d'Edena
Album de bande dessinée sorti en 2001